Dit is een lijst van planetoïden 93501-93600. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (93501) - || 2000 TE50 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93502) - || 2000 TN50 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93503) - || 2000 TJ51 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93504) - || 2000 TM52 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93505) - || 2000 TF53 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93506) - || 2000 TS54 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93507) - || 2000 TA56 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93508) - || 2000 TM56 || 1 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93509) - || 2000 TP56 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93510) - || 2000 TT56 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93511) - || 2000 TA60 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93512) - || 2000 TO60 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93513) - || 2000 TP61 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93514) - || 2000 TA62 || 2 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93515) - || 2000 TS62 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93516) - || 2000 TA63 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93517) - || 2000 TF63 || 3 oktober 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (93518) - || 2000 TU63 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93519) - || 2000 TV63 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93520) - || 2000 TW63 || 3 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93521) - || 2000 TX65 || 1 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93522) - || 2000 TK67 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93523) - || 2000 TQ67 || 2 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93524) - || 2000 UQ || 20 oktober 2000 || Ondřejov || P. Kušnirák
|-
| (93525) - || 2000 UX || 21 oktober 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (93526) - || 2000 UY || 21 oktober 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (93527) - || 2000 UW1 || 31 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93528) - || 2000 UL4 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93529) - || 2000 UM6 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93530) - || 2000 UW6 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93531) - || 2000 UA7 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93532) - || 2000 UL9 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93533) - || 2000 UO12 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93534) - || 2000 UU13 || 27 oktober 2000 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| (93535) - || 2000 UL14 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93536) - || 2000 UM14 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93537) - || 2000 UV14 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93538) - || 2000 UJ17 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93539) - || 2000 US17 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93540) - || 2000 UG19 || 29 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93541) - || 2000 UT20 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93542) - || 2000 UY20 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93543) - || 2000 UG21 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93544) - || 2000 UV21 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93545) - || 2000 UY21 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93546) - || 2000 UT22 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93547) - || 2000 UC23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93548) - || 2000 UL23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93549) - || 2000 UP23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93550) - || 2000 UY23 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93551) - || 2000 UL24 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93552) - || 2000 UO25 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93553) - || 2000 UT25 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93554) - || 2000 UM27 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93555) - || 2000 US27 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93556) - || 2000 UK31 || 29 oktober 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (93557) - || 2000 UH34 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93558) - || 2000 UJ36 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93559) - || 2000 UA37 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93560) - || 2000 UB37 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93561) - || 2000 UO37 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93562) - || 2000 UW37 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93563) - || 2000 UY37 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93564) - || 2000 UR38 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93565) - || 2000 UB39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93566) - || 2000 UC39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93567) - || 2000 UD39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93568) - || 2000 UE39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93569) - || 2000 UG39 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93570) - || 2000 UY41 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93571) - || 2000 UP42 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93572) - || 2000 UT42 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93573) - || 2000 UU42 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93574) - || 2000 UG43 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93575) - || 2000 UD44 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93576) - || 2000 UL44 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93577) - || 2000 UA46 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93578) - || 2000 UW47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93579) - || 2000 UZ47 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93580) - || 2000 UC48 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93581) - || 2000 UD48 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93582) - || 2000 UP48 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93583) - || 2000 UC51 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93584) - || 2000 UL51 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93585) - || 2000 UE52 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93586) - || 2000 UH52 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93587) - || 2000 UJ52 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93588) - || 2000 UO52 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93589) - || 2000 UV52 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93590) - || 2000 UY52 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93591) - || 2000 US53 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93592) - || 2000 UD54 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93593) - || 2000 UF54 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93594) - || 2000 UH54 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93595) - || 2000 UZ54 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93596) - || 2000 UN55 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93597) - || 2000 UX55 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93598) - || 2000 UD56 || 24 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93599) - || 2000 UA57 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (93600) - || 2000 UN57 || 25 oktober 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten